Hugh Thompson pode se referir a:

Hugh Smith Thompson, governador da Carolina do Sul de 1882 à 1886.
Hugh Thompson, Jr., piloto de helicóptero durante a Guerra do Vietnam.

Desambiguação